A Sindzse szeme Leslie L. Lawrence (Lőrincz L. László) magyar író első kalandregénye. Az első kiadás 1983-ban, a Magvető kiadónál jelent meg, az Albatrosz könyvek sorozatában.

Kiadásai
1983 - Magvető
1989 - Szépirodalmi, Kentaur könyvek
2000 - Gesta
2011 - Studium Plusz

Források

20. századi magyar regények
1983 regényei